Il singolare del Swedish Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Fernando Meligeni era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Marcelo Filippini.

Magnus Gustafsson ha battuto in finale 6–1, 6–3 Andrij Medvedjev.

Teste di serie

  Stefan Edberg (semifinali)
  Carlos Costa (semifinali)
 n/a
  Magnus Gustafsson (campione)

 Andrij Medvedjev (finale)
 Tomás Carbonell (quarti di finale)
 Filip Dewulf (primo turno)
 Christian Ruud (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Hall of Fame Tennis Championships 1996
ATP Tour 1996